Йеллоустонская экспедиция () — экспедиция американской армии летом 1873 года, проходила в районе реки Йеллоустон. Войска были направлены в качестве охраны и сопровождения исследовательской партии Северной Тихоокеанской железной дороги. Экспедиция находилась под общим командованием полковника Дэвида Стэнли, вторым командиром был подполковник Джордж Армстронг Кастер.

Начало экспедиции 
20 июня 1873 года из форта Райс, Территория Дакота, отправилась основная часть экспедиции. Разведывательная группа и шесть рот под командованием майора Таунсенда выступили четырьмя днями ранее из форта Авраам-Линкольн на реке Миссури, получив приказ двигаться на запад. В первые семнадцать дней похода постоянно шёл дождь. Потратив день на переправу через реку , Дэвид Стэнли получил донесение от Россера, главного инженера исследовательской парти, и майора Таунсенда, что 24 июня они пострадали в результате штормовой погоды — их фургоны были повреждены. Полковник послал часть 7-го кавалерийского полка и отряд механиков к землемерам, чтобы помочь устранить повреждения, в то время как пехота осталась с обозом.

К 1 июля пехота и обоз переправились через реку Мадди по мосту, сделанному из перевёрнутых фургонов, спроектированному главным комиссаром, лейтенантом Рэем из 8-го пехотного полка. В это время Стэнли отправил 47 фургонов обратно в форт Райс за дополнительными припасами. 5 июля пехота, сопровождавшая фургоны, догнала разведывательную партию под командованием Россера, пехотный отряд майора Таунсенда и 7-й кавалерийский полк под командованием подполковника Джорджа Кастера. Экспедиция двинулась дальше и 13 июля вышла к реке Йеллоустон. Кастер и два кавалерийских эскадрона, двигаясь затем по неровной дороге, достигли устья Глендайв-Крик, где встретились с пароходом «Ки-Уэст», создавшим в этом месте склад снабжения. Добравшись до парохода, Стэнли оставил 7-ю кавалерийскую роту и 17-ю пехотную роту охранять его, а затем переправил остальные войска и фургоны на северный берег Йеллоустона.

После продвижения на запад, 1 августа 1873 года, колонна Стэнли встретила пароход «Джозефина», в 13 км выше устья реки Паудер. Капитан Уильям Ладлоу, из инженерной команды, доставил на лодке фураж и необходимую утварь. В ту же ночь экспедиция получила первые свидетельства присутствия индейцев: ночью охранники лагеря открыли огонь по нескольким из них, а на следующее утро, 2 августа, в долине были обнаружены около 10 воинов. Поднимаясь по левому берегу Йеллоустона, солдаты сопровождали разведывательную группу, которая намеревалась следовать вдоль реки, в то время как обоз с продовольствием продвигался обходными путями, покидая долину и пересекая плато.

Битва при Хонсингер-Блаффе 

3 августа 1873 года войска Стэнли разбили лагерь у устья Сэнди-Крик, притока Йеллоустона, на северо-восточной оконечности Йеллоустонского холма на территории современного округа Кастер. Ранним утром 4 августа колонна двинулась вверх по северо-западному склону холма вдоль южного ответвления Сэнди-Крик. Капитан Джордж Йейтс с отрядом кавалерии сопровождал землемеров вдоль юго-восточного склона холма вдоль реки Йеллоустон. Кастер, с ротами А и В 7-го кавалерийского полка под командованием капитана Майлза Мойлана, выдвинулся впереди колонны Стэнли. Группа Кастера состояла из 86 человек, среди которых были его брат, лейтенант Том Кастер, и его шурин, лейтенант Джеймс Калхун.

Отряд Кастера прошёл по вершине Йеллоустонского холма, а затем спустился по крутой бизоньей тропе к широкой, покрытой травой пойме. Кастер заметил небольшую рощу вдоль Йеллоустона и повёл туда своих людей. Отряд остановился на привал и расседлал лошадей, которые паслись на травянистой пойме. Предчувствуя опасность, Кастер выставил два патруля из четырёх человек.

Шесть индейцев попытались увести табун и кавалеристы бросились в погоню. Когда они останавливались, индейцы также останавливались, и преследователи поняли, что лакота старались заманить их в ловушку. Вскоре появились около 300 воинов. Солдаты спешились, заняли оборону и начали отстреливаться. Воины не стали атаковать, а постарались поджечь траву, но она никак не занималась. Стороны обстреливали друг друга с дальней дистанции. Осада отряда Кастера продолжалась около трёх часов при температуре около 43 °C, затем кавалеристы контратаковали индейцев. Солдаты преследовали их почти 7 км, но так и не смогли приблизиться достаточно близко, чтобы вступить с ними в бой. Один из кавалеристов был ранен, а среди индейцев ранения получили трое. Ещё трое белых, застигнутые врасплох на открытом участке, были убиты.

Сражение при реке Бигхорн 

Йеллоустонская экспедиция продолжила движение на запад, вверх по реке Йеллоустон, и вечером 10 августа разбила лагерь в устье реки Бигхорн, на территории современного округа Трешер. Следующим утром лакота и шайенны открыли такой массированный огонь с южного берега, что кавалеристам пришлось убрать подальше свои табуны, чтобы лошади не пострадали. Индейцы насчитывали около 500 воинов. Обоюдная перестрелка велась некоторое время, после чего лакота и северные шайенны переправились через реку вниз по течению. Американцы отогнали их, но вскоре к индейцам присоединились новые воины. Так и не пробив оборону войска Стэнли, и они прекратили нападение и уехали. Солдаты потеряли 3 убитыми и 4 ранеными.

Окончание экспедиции 
Проведя разведку вдоль реки Масселшелл, полковник Дэвид Стэнли и его экспедиция вернулись вниз по реке Йеллоустон и 23 сентября 1873 года достигли форта Пек. На этом завершилась Йеллоустонская экспедиция.

Итоги 
После окончания экспедиции индейский агент Дэниелс был призван для специального доклада в Вашингтон о том, как противодействие враждебных индейцев в районе рек Паудер и Йеллоустон отразится на строительстве Северной Тихоокеанской железной дороги. В докладе он отметил, что лакота и шайенны будут пытаться помешать прокладке линии через их страну, но маловероятно, что они смогут создать какие-либо серьёзные проблемы, поскольку у них нет хорошего оружие и боеприпасов для оказания сопротивления.

Через три года началась новая война с индейцами, в результате которой подполковник Джордж Армстронг Кастер, капитан Томас Кастер, капитан Джордж Йейтс, первый лейтенант Джеймс Калхун и второй лейтенант Генри Харрингтон, офицеры 7-й кавалерийской дивизии, сопровождавшие Йеллоустонскую экспедицию, были убиты 25 июня 1876 года во время битвы при Литл-Бигхорне.

Примечания

Литература 
 
 
 Lubetkin, M. John, Jay Cooke’s Gamble: The Northern Pacific Railroad, The Sioux, and the Panic of 1873, University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma 2006 

Йеллоустон
XIX век в Монтане
Конфликты 1873 года
1873 год в Северной Америке